Juan Francisco Aguinaga Garzón, mais conhecido como Juan Aguinaga (Quito, 4 de janeiro de 1978), é um ex-futebolista equatoriano que atuava como meia.

Carreira 
Ele fez parte do elenco da Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos 
El Nacional
Campeonato Equatoriano de Futebol (Clausura): 2005

Ligações externas 
Ogol
Soccer Way]
BDFA 
National Football Teams 
Transfer Markt 

Naturais de Quito
Futebolistas do Equador
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001